HMS Exmouth può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Exmouth (1901) – corazzata pluricalibro della Classe Duncan
HMS Exmouth (H02) – cacciatorpediniere della Classe E